Kapkan – rivista russa
Kapkan – città del Turkmenistan